Брадацел има више значења:

 Брадацел (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Брадацел (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Брадацел (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији